Puchar Świata w narciarstwie dowolnym 1998/1999 rozpoczął się 8 stycznia 1999 w kanadyjskim Mont Tremblant, a zakończył 21 lutego 1999 w japońskim Madarao. Była to 20 edycja Pucharu Świata w narciarstwie dowolnym. Puchar Świata rozegrany został w 4 krajach i 7 miastach na 3 kontynentach. Najwięcej zawodów odbyło się w USA po 9 dla kobiet i mężczyzn. W tym sezonie zrezygnowano z prowadzenia klasyfikacji baletu, który pojawił się na mistrzostwach świata w Meiringen i Hasliberg po raz ostatni. 

Obrońcą Pucharu Świata wśród mężczyzn był Francuz Fabrice Becker, a wśród kobiet Rosjanka Jelena Batałowa oraz Amerykanka Nikki Stone. W tym sezonie triumfowali: Kanadyjczyk Nicolas Fontaine wśród mężczyzn oraz Australijka Jacqui Cooper wśród kobiet.

Konkurencje 
 AE = skoki akrobatyczne
 MO = jazda po muldach
 DM = jazda po muldach podwójnych
 BA = balet narciarski

Mężczyźni

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Kobiety

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz
 Klasyfikacje mężczyzn
 Klasyfikacje kobiet

1998 w sportach zimowych
1999 w sportach zimowych
Puchar Świata w narciarstwie dowolnym